

Film 
 Escapade, film americano del  1932, diretto da  Richard Thorpe;
 Escapade, film americano del  1935, diretto da  Robert Z. Leonard ed uscito in Italia con il titolo La modella mascherata;
 Escapade, film francese del  1957, diretto da  Ralph Habib, uscito in Italia con il titolo Delitto blu.

Altro 
Escapade, canzone di Janet Jackson dall'album Rhythm Nation 1814, del 1989